Хо́би () в верхнем течении — Хобисцка́ли () — река в Грузии. Длина реки — 150 км, площадь бассейна — 1340 км².

Исток находится в южной части Эгрисского хребта; река течёт по Колхидской низменности и впадает в Чёрное море. На Хоби стоит город Хоби, посёлок Чхороцку, близ устья — село Кулеви.

Главный приток — Чанисцкали (правый). Река Хоби используется для орошения.

В годы Великой Отечественной войны в устье реки Хоби была временная база части Черноморского флота.

В 2000—2005 годах в устье Хоби близ села Кулеви был построен нефтяной терминал для танкеров.

Примечания 

Реки Самегрело-Верхняя Сванетия
Реки, впадающие в Чёрное море (Азия)